

Cinema 
 Verbotene Liebe – film del 1920 diretto da Erik Lund
 Verbotene Liebe – film del 1927 diretto da Friedrich Fehér

Musica 
 Verbotene Liebe – singolo di Alpa Gun del 2007

Televisione 
 Verbotene Liebe – soap opera tedesca